Venusia kan syfta på:
 Antikens Venusia – en stad i den italienska provinsen Potenza, se Venosa
 Venusia (djur) – ett släkte av fjärilar som ingår i familjen mätare